Colfax County kan syfta på två olika countyn i USA

 Colfax County, Nebraska
 Colfax County, New Mexico